Lund (gemeente in Skåne), een gemeente in Zweden.
 Lund (stad in Skåne), een universiteitsstad in Zweden en hoofdstad van bovenstaande gemeente.
 Universiteit van Lund
 Bisdom Lund
 Lund (Agder), een plaats in de gemeente Kristiansand in de Noorse provincie Agder
 Lund (Denemarken), een plaats in de gemeente Horsens in de Deense regio Midden-Jutland
 Lund (Engeland), een plaats en civil parish in de East Riding of Yorkshire
 Lund (Gästrikland), een plaats in de gemeente Gävle in het Zweedse landschap Gästrikland.
 Lund (Rogaland), een gemeente in de Noorse provincie Rogaland
 Lund (Uppland), een plaats in de gemeente Järfälla in het Zweedse landschap Uppland
 Lund (Västerbotten), een plaats in de gemeente Skellefteå in het Zweedse landschap Västerbotten.
 Andreas Lund (1975), Noors voetballer
 Peter Wilhelm Lund (1801-1880), Duits bioloog en paleontoloog